— японский ботаник, известный своими работами в области таксономии. Часто его называют «отцом японской ботаники» — он был одним из первых японских ботаников, которые стали активно применять в своих работах по классификации японских растений систему Линнея.

Итогом его исследований было описание почти , многие из которых представлены в его труде Иллюстрированная флора Японии ().

Даже не окончив школы, он в конечном итоге достиг учёной степени доктора наук, а день его рождения отмечается в Японии, как День ботаники.

Жизненный путь 
Макино Томитаро родился в городе Сакава (префектура Коти) в семье пивовара, рано остался сиротой и воспитывался бабушкой. В 10 лет он был вынужден бросить школу после двух лет начального обучения, но его способности помогли ему самостоятельно получить хорошие знания английского языка, географии и — особенно — ботаники. В 1880 году, в 18-летнем возрасте, он стал работать учителем в начальной школе в своём родном городе. Там же он издал и своё первое ботаническое исследование. В 1881 году он впервые совершил поездку в Токио. Целью её было купить микроскоп и некоторые ботанические книги.

В 1884 году Макино переехал в Токио продолжить ботанические занятия в университете, профессор , покорённый знаниями молодого человека, предоставил ему доступ к университетским исследовательским базам.

В 1888 году Макино начал издавать журнал ботаники — Nippon Shokubutsu-shi Zu-hen (), взяв на себя все расходы и издержки.

Он женился в 1890 году и имел впоследствии 13 детей.

В 1893 году он был назначен помощником преподавателя, а в 1912 году стал преподавать ботанику в Токийском университете самостоятельно. Степень доктора наук была присвоена Макино в 1927 году.

В 1936 году он издал Книгу ботаники () в шести томах, в которой он описал 6 000 видов растений, 1 000 из которых он открыл.

Более всего он известен как автор Иллюстрированной флоры Японии (), опубликованной в 1940 году, которая по сей день используется в качестве ботанической энциклопедии Японии.

Его научная слава была столь велика, что в 1948 году он был приглашён в Императорский дворец для чтения лекции по ботанике для императора Хирохито.

В 1950 году Макино стал академиком Японской академии.

После его кончины в 1957 году (ему было 94 года) его ботаническая коллекция, состоящая из примерно 400 000 образцов растений, была передана в Токийский университет; дом и земельный участок в Токио, где он жил, стал . Он был удостоен звания почётного гражданина Токио; посмертно он был награждён Орденом культуры.

Гербарий Макино в Токио и  на горе Годай в его родной префектуре Коти названы в его честь.

Работы Макино в области таксономии 

В общей сложности Макино научно описал и назвал около 2 500 растений, включая 1 000 новых видов и 1 500 новых разновидностей. Кроме того, ему принадлежит честь открытия почти 600 новых видов.

Печатные труды 
 Makino shokubutsugaku zenshū (Makino’s Book of Botany) Sōsakuin, 1936
 Makino shin Nihon shokubutsu zukan (Makino’s New Illustrated Flora of Japan), Hokuryūkan, 1989, ISBN 4-8326-0010-9

Литература 
 Rou Hikawa: Makino Tomitaro. — Popura Publishing, 1980.

Примечания

Ссылки 
 Фотопортреты Макино в National Diet Library, Japan 

Ботаники по алфавиту
Ботаники Японии
Члены Японской академии наук
Похороненные на кладбище Янака
Лауреаты премии Асахи